Таипов:
 Таипов, Зунун Таипович (1917—1984) — уйгурский военный деятель.
 Таипов, Касымжан Абдывалиевич (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Таипов, Мурдин Таипович (1918—1998) — участник Великой Отечественной войны, Народный герой Казахстана.